Бродве́й ( — «широкая дорога») — распространённое в США название улиц. Свой Бродвей имеется во многих американских городах, часто это улица в историческом или деловом центре города.
 Бродвей (Нью-Йорк) — самая длинная и одна из наиболее известных улиц Нью-Йорка, проходящая через весь Манхэттен.

Театры 
Бродвей — обобщённое название группы крупных коммерческих театров в Нью-Йорке, расположенных вдоль улицы Бродвей в Театральном квартале Манхэттена (см. также Офф-Бродвей и Офф-офф-Бродвей).

Имеются и отдельные театры с таким названием:
 «Бродвей» — театр в Нью-Йорке на пересечении Бродвея и 53-й улицы.
 «» — театр в Нью-Йорке на пересечении Бродвея и 13-й улицы, существовавший под разными названиями в 1850—1864 годах.  
 «Бродвей» — театр в Нью-Йорке на пересечении Бродвея и 41-й улицы, существовавший в 1888—1929 годах.
 «» — театр в городе Маунт-Плезант, штат Мичиган (США), открывшийся в 1929 году.
 «Бродвей» — театр в Буэнос-Айресе (Аргентина).
 «» — театр в лондонском боро Луишем (Великобритания), построенный в 1932 году. 
 «» — театр в лондонском боро Баркинг и Дагенем (Великобритания).
 «» — кинотеатр и концертный зал в городе Саскатун (Канада).
 «» — театр в Праге (Чехия), открывшийся в 2002 году.

Транспортные узлы 
 Бродвей — станция нью-йоркского метрополитена на линии Кросстаун.
 Бродвей — станция нью-йоркского метрополитена на линии Астория.
  — станция железной дороги Лонг-Айленда.

См. также 
 «Бродвей Дэнни Роуз» — кинокомедия Вуди Аллена (США, 1984).
 Бродвей-Джанкшен — пересадочный узел нью-йоркского метрополитена, обслуживающий линии Канарси, Джамейка и Фултон-стрит.
 Бродвей – Лафайетт-стрит / Бликер-стрит — пересадочный узел нью-йоркского метрополитена, обслуживающий линии Шестой авеню и Лексингтон-авеню.
 Ист-Бродвей — станция нью-йоркского метрополитена на линии Шестой авеню.
 74-я улица – Бродвей / Рузвельт-авеню — пересадочный узел нью-йоркского метрополитена, обслуживающий линии Флашинг и Куинс-бульвара.